Richard Shuttleworth ist der Name folgender Personen:

* Richard Shuttleworth (Preston) (~1587–1669), englischer Politiker
 Richard Shuttleworth (Clitheroe) († 1648), englischer Politiker
 Richard Shuttleworth (Lancashire) (1683–1749), britischer Politiker
 Richard Ormonde Shuttleworth (1909–1940), britischer Luftfahrtpionier und Automobilrennfahrer